Narón, commune d'Espagne ;
 Naron, ancien nom de la Neretva, rivière d'Herzégovine (Bosnie-Herzégovine) et de Dalmatie (Croatie)